Ciepielów ist der Name folgender Orte in Polen:
 Ciepielów (Powiat Lipski), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Masowien
 Ciepielów (Nowa Sól), ein Dorf in der Woiwodschaft Lebus; siehe Nowa Sól (Landgemeinde)